Cristian Tello i Herrera (Sabadell, 1991), futbolista català que juga a la posició d'extrem 
 Rafael J. Tello (Mèxic D. F., 1872 - 1946), compositor i pianista mexicà 
 Roderic Tello, arquebisbe de Tarragona entre els anys 1288 i 1308